Agnes Sigurðardóttir – vescova luterana islandese
 Ingibjörg Sigurðardóttir – calciatrice islandese
 Jóhanna Sigurðardóttir – politica islandese, Primo ministro dell'Islanda dal 2009 al 2013
 Málfríður Erna Sigurðardóttir – calciatrice islandese
 Sandra Sigurðardóttir – calciatrice islandese
 Steinunn Sigurðardóttir – scrittrice e poetessa islandese
 Yrsa Sigurðardóttir – scrittrice islandese